Мирбо-сюр-Без () — кантон во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент кантона — Кот-д’Ор. Входит в состав округа Дижон. Население кантона на 2006 год составляло 8353 человека.

Код INSEE кантона — 2120. Всего в кантон Мирбо-сюр-Без входят 21 коммуна, из них главной коммуной является Мирбо-сюр-Без.

Коммуны кантона 

 Арсо — население 620 чел.
 Бомон-сюр-Венжан — население 171 чел.
 Бер-ле-Шатель — население 775 чел.
 Бельнёв — население 1422 чел.
 Без — население 709 чел.
 Безуот — население 203 чел.
 Бланьи-сюр-Венжан — население 126 чел.
 Шампань-сюр-Венжан — население 242 чел.
 Шарм (Кот-д’Ор) — население 123 чел.
 Шёж — население 107 чел.
 Кюизре — население 134 чел.
 Жансиньи — население 122 чел.
 Маньи-Сен-Медар — население 224 чел.
 Мирбо-сюр-Без — население 1844 чел.
 Нуарон-сюр-Без — население 218 чел.
 Уазийи — население 131 чел.
 Ренев — население 428 чел.
 Саволь — население 162 чел.
 Тане (Кот-д’Ор) — население 216 чел.
 Трошер — население 165 чел.
 Вьевинь — население 211 чел.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Кантоны департамента Кот-д’Ор